Mario Núñez puede referirse a:

Mario Núñez Iordi (1929-2011) guitarrista y cantante uruguayo.
Mario Antonio Núñez (1976-), futbolista chileno.
Mario Núñez Calvo (1989-), futbolista español.